Vargträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vargträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (75,2 ha)
Vargträsket, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (81,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn